Præstemarken kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Præstemarken (Grevinge Sogn) – en bebyggelse i Grevinge Sogn
 Præstemarken (Gylling Sogn) – en bebyggelse i Gylling Sogn
 Præstemarken (Hårlev Sogn) – en bebyggelse i Hårlev Sogn
 Præstemarken (Jyderup Sogn) – en bebyggelse i Jyderup Sogn
 Præstemarken (Nørre Broby Sogn) – en bebyggelse i Nørre Broby Sogn
 Præstemarken (Ringsted Sogn) – en bebyggelse i Ringsted Sogn
 Præstemarken (Trige Sogn) – en bebyggelse i Trige Sogn
 Præstemarken (Tryggelev Sogn) – en bebyggelse i Tryggelev Sogn
 Præstemarken (Østbirk Sogn) – en bebyggelse i Østbirk Sogn